Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 
 

 66e régiment d'infanterie
 66e régiment d'infanterie territoriale

 66e régiment de tirailleurs marocains

Homonymie d'unités militaires